Frédéric Guillaume peut désigner :
 Frédéric Guillaume, réalisateur belge ;
 Frédéric Guillaume (1976-), réalisateur suisse.

Voir aussi 

 , nom composé porté par plusieurs souverains